est la formule brute de plusieurs isomères.

 basketane, numéro CAS 
 dicyclopentadiène, numéro CAS 
 tétraline, numéro CAS 
 2,4-diméthylstyrène, numéro CAS 
 2,5-diméthylstyrène, numéro CAS